Sulzerberg ist der Name folgender geogr. Objekte:

 Sulzerberg (Gemeinde Werfen), Ortsteil von Werfen, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Sulzerberg (Laufenburg), Ortschaft von Laufenburg, Bezirk Laufenburg, Kanton Aargau

 Sulzerberg (Ennstaler Alpen) 968 m, Berg östlich von Radmer, Bezirk Leoben, Steiermark